Grothendieck est un nom propre pouvant désigner :

Patronyme 

 Alexandre Grothendieck (1928-2014), mathématicien français
 Hanka Grothendieck (1900-1957), comédienne et journaliste allemande, mère du précédent

Mathématiques 

 Théorème de Grothendieck-Hirzebruch-Riemann-Roch, un théorème de géométrie algébrique
 , plusieurs notions d'algèbre